Лазарева, Екатерина:
 Лазарева, Екатерина Андреевна (род. 1978) — российская художница и искусствовед.
 Лазарева, Екатерина Николаевна (род. 1995) — российская волейболистка.
 Лазарева-Гохман, Екатерина Александровна (род. 1990) — российская и американская футболистка.